Cookley (Suffolk)
 Cookley (Worcestershire)
 Wolverley and Cookley